Crilly steht für:

 Crilly Hill, Hügel in der Ross Dependency, Antarktika
 Anna Crilly (* 1975), britische Schauspielerin